Monrovia (Monrowia) – stolica Liberii

Miejscowości w USA:
 Monrovia – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Monrovia – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Monrovia – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Frederick